Лос Платанитос има више значења:

 Лос Платанитос (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Платанитос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Платанитос (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Платанитос, Баранко ел Сотако (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику